MHI steht für:
 Mitsubishi Heavy Industries, japanisches Industrie-Unternehmen
 MHI Vestas Offshore Wind A/S, gemeinsames Unternehmen von Mitsubishi und Vestas für seegestützte Windkraft, siehe MHI Vestas
 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie, deutsches Unternehmen
 Flugplatz Musha (IATA-Code), Flugplatz von Musha (Insel), Dschibuti
 Bahnhof Herrsching (DS100-Code)

mhi steht für:
 Ma′di (Sprache) (ISO-639-3-Code), zentralsudanische Sprache der Ma′di im Südsudan

MHI